Марк Ноулз и Анна-Лена Грёнефельд — победители турнира. В четвертьфинале багамец и немка переиграли прошлогодних чемпионов — Боба Брайан и Саманту Стосур.

Посев 
Все сеянные начинали турнир со второго раунда.

  Леандер Паес /  Кара Блэк (Финал)
  Боб Брайан /  Саманта Стосур (Четвертьфинал)
  Марцин Матковски /  Лиза Реймонд (Третий раунд)
  Кевин Ульетт /  Се Шувэй (Четвертьфинал)
  Даниэль Нестор /  Елена Веснина (Третий раунд)
  Майк Брайан /  Бетани Маттек-Сандс (Третий раунд)
  Роберт Линдстедт /  Ренне Стаббс (Третий раунд)
  Максим Мирный /  Надежда Петрова (Третий раунд)

<ol start="9">
  '''Марк Ноулз /  Анна-Лена Грёнефельд (Титул)
  Ненад Зимонич /  Янь Цзы ''(Второй раунд)
  Андре Са /  Ай Сугияма ''(Четвертьфинал)
  Стивен Хасс /  Вирхиния Руано Паскуаль ''(Полуфинал)
  Махеш Бхупати /  Саня Мирза ''(Третий раунд)
  Марсело Мело /  Пэн Шуай ''(Второй раунд)
  Лукаш Длуги /  Ивета Бенешова ''(Четвертьфинал)
  Кристофер Кас /  Чжуан Цзяжун (Третий раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые